Meekings ist der Familienname folgender Personen:

 Cecil Meekings (1914–1977), britischer Archivar und Historiker
 Josh Meekings (* 1992), englischer Fußballspieler